

Бондюрант — місто, штат Айова
 Бондюрант — переписна місцевість, штат Вайомінг